Areia Branca, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
 Areia Branca, un comune brasiliano del Sergipe.